Ferris är en sjö i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Ferris ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Stornes Peninsula,  meter över havet,  kilometer söder om Ferris.

I övrigt finns följande vid Ferris:

 Tourmaline Peak (en bergstopp)
 Ziyang Hu (en sjö)

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis